Palé peut désigner :
 Palé : village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie ;
 Palé : sous-préfecture de la préfecture de Nzérékoré en Guinée ;
 San Antonio de Palé : chef-lieu de l'île d'Annobón en Guinée équatoriale.
 Palé ou pallé, une forme héraldique.

Homonymie de toponyme